Palazzo Madama pode referir-se a:
Palazzo Madama (Roma) - em Roma, o palácio originalmente habitado por Margarida de Parma
Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja - em Turim, o palácio originalmente habitado por Cristina Maria de França

Desambiguação